Superstition (superstizione) può riferirsi a:

 Cinema 
 Superstition – film del 1920 diretto da Edward Laemmle
 Superstition – film del 1922 diretto da Allan Dwan
 La casa di Mary (Superstition) – film del 1982 diretto da James W. Roberson
 Superstition – cortometraggio del 2003 diretto da Luciano Federico
 Superstition – film del 2001 diretto da Kenneth Hope

 Musica 
 Superstition – singolo di Stevie Wonder del 1972, dall'album Talking Book
 Superstition – album di Siouxsie and the Banshees del 1991
 Superstition – album dei The Birthday Massacre del 2014

 Televisione 
 Superstizione (Superstition) – episodio di Alf
 Se un soldino troverai... (Superstition) – episodio della seconda stagione di Grey's Anatomy
 Superstition''''' (2017-18) serie tv